Camarotus — род жуков из семейства долгоносиков (Camarotini, Curculioninae, Curculionidae). Около 40 видов. Обитает в Неотропике.

Описание 
Долгоносики мелкого и среднего размера (2,0—6,68 мм), часто своеобразной формы, похожей на листоедов-щитоносок. Окраска очень изменчива от вида к виду, часто изменчива внутри вида. Голова с относительно коротким рострумом (обычно такой же длины, как и ширина на вершине), от очень тонкого и относительно длинного до очень толстого и короткого. Поверхность рострума обычно пунктированная, иногда гладкая. Ротовые органы на вершине рострума; верхняя губа отсутствует; мандибулы очень короткие и толстые; максиллы с очень короткими, 4-члениковыми щупиками, галеа и лациния плохо видны из-за плотного покрова; лабиум очень маленький, с 2-члениковыми щупиками, базальный членик несёт длинную апикальную щетинку. Усики обычно при креплены на середине рострума, в заметные усиковые бороздки (хорошо заметные спереди); усики прямые, с относительно длинным скапусом, небольшим педицелем, 6-члениковым жгутиком и 3-члениковой, очень тонковолосистой, веретеновидной булавой. Усики полностью от желтоватых до панцирных, за исключением нескольких видов (из группы cassidoides) с затемнённой булавой.

Переднеспинка: ширина примерно в два раза больше длины по срединной линии; наиболее широкая около середины, обычно очень мало суженная к основанию и значительно более суженная кпереди до передней странгуляции, после которой бока становятся почти параллельными. В некоторых случаях переднеспинка за серединой почти параллельна. Скульптура: диск пунктированный, бока зернистые; у некоторых видов вся поверхность зернистая; в других пунктуры диска широко разбросаны. Скутеллюм имеет более или менее ромбовидную форму, иногда треугольная; обычно гладкие и голые. Иногда окрашены иначе, чем переднеспинка и/или надкрылья. Надкрылья изменчивы по форме, всегда точечно-полосатые, на каждом надкрылье по 8 бороздок. Задние крылья развиты.

Ноги. Передние ноги крупнее средних и задних. Передние бёдра очень сильно увеличены, вздуты с зазубренным зубцом (с 7—12 зубцами на внутреннем дистальном крае); количество зубцов варьирует, иногда у одного и того же экземпляра; по одной щетинке в каждом промежутке между зубчиками (щетинка длиннее зубца и обычно изогнута на вершине). Передние голени всегда изогнуты, с предвершинной внешней остью и одинарной (самцы) или двойной (самки) апикальной остью; наружный край обычно изогнут, у некоторых видов в основании угловатый; внутренний край обычно двуглавый, у некоторых видов зубчатый; внутренний край обычно с рядом длинных щетинок. Лапки 3-члениковые, последний членик двулопастный. Средние и задние ноги с нормально развитыми бёдрами и лапками. Срединные и задние голени также с сильным предвершинным изогнутым шипом и одинарными (самцы) или двойными (самки) шипами на вершине.

Классификация 
Род был впервые выделен в 1833 году немецким энтомологом Эрнстом Фридрихом Гермаром (1786—1853) в работе шведского биолога Карла Иоганна Шёнгерра (1772—1848), что вызывало путаницу в авторстве таксона.

 Camarotus alvarengai
 Camarotus angustifrons
 Camarotus annularis
 Camarotus attelaboides
 Camarotus bruchoides
 Camarotus carinatus
 Camarotus carrapatus
 Camarotus cassidoides
 Camarotus coccinelloides
 Camarotus colombicus
 Camarotus corcovadensis
 Camarotus costaricensis
 Camarotus crenulatus
 Camarotus dilatatus
 Camarotus dispar
 Camarotus eucnemius
 Camarotus ferrugineus
 Camarotus flammeus
 Camarotus fusiger
 Camarotus granada
 Camarotus impressifrons
 Camarotus infuscatus
 Camarotus laculatus
 Camarotus lazarus
 Camarotus maculatus
 Camarotus marginalis
 Camarotus nigropunctatus
 Camarotus notatipennis
 Camarotus ochraceus
 Camarotus ohausi
 Camarotus oresbius
 Camarotus petropolitanus
 Camarotus pettatus
 Camarotus piceus
 Camarotus pulcherrimus
 Camarotus punctatus
 Camarotus pusillus
 Camarotus rhinion
 Camarotus rotundipennis
 Camarotus rufus
 Camarotus sabanillae
 Camarotus serratora
 Camarotus similis
 Camarotus singularis
 Camarotus submaculatus
 Camarotus trunculus
 Camarotus ustulatus
 Camarotus werneri

Примечания

Литература 
 Reichardt H. 1971. Notes Sur Quelques Camarotus Et Description De Deux Espëces Nouvelles. Nouvelle Revue d’ Entomologie 1 (3): 297—303.
 Voss E. 1965. Die Unterfamilie Camarotinae, ihre Beziehungen zur Familie Attelabidae sowie ein Versuch, die phylogenetischen Zusammenhänge innerhalb der letzteren zur Darstellung zu bringen (Coleoptera,Curculionidae). Entomologische Abhandlungen Staatliches Museum für Tierkunde in Dresden 32 (11): 211—244, 4 figs., 6 pls.

Ссылки 
 Camarotus sp. (Curculionidae) — альбом экзотических жуков — фото К. В. Макарова. zin.ru

Настоящие долгоносики
Роды жесткокрылых